Lippau ist ein deutscher Ortsname:
 Lippau, Gerichtsbezirk Straßnitz, Land Mähren/Protektorat Böhmen-Mähren, seit 1945: Lipov im Bezirk Hodonín, Jihomoravský Kraj, Tschechien
 Lippau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Lipowo (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lippau, historischer Name von Lippowitz, Kreis Karthaus, Westpreußen, seit 1945: Lipowiec (Reskowo) im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern, Polen